Skrót zakonny Kanoników Laterańskich
 certificate revocation list
 kod IATA portu lotniczego Bruksela-Charleroi
 Chalk River Laboratories
 odległość ciemieniowo-siedzeniowa
 kod ICAO Corsairfly

Zobacz też 

 ChRL